Montserrat kan syfta på:

 Santa Maria de Montserrat – ett benediktinkloster på berget Montserrat i Katalonien, Spanien
 Montserrat Caballé (1933–2018), en spansk operasångerska

Geografi

Argentina
 Barrio Montserrat – en stadsdel i Buenos Aires

Montserrat 
 Montserrat, ö och beroende politisk enhet,

Spanien 
 Montserrat (kommun), Valencia, Província de València, 
 Montserrat (berg) – ett berg i Katalonien

Trinidad och Tobago 
 Ward of Montserrat, ward, Couva-Tabaquite-Talparo,

Se även
 Monserrat

Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar